Bra kan syfta på:

 BRA – ett flygbolag
 Bra-ket-notation – en notation för att beskriva kvanttillstånd inom kvantmekaniken
 Bra Boys – ett australiskt surfgäng
 Bra vibrationer (sång) – en sång från 1985 av Ingela Forsman och Lasse Holm
 Bra Böcker – ett förlag

Geografi

Italien 

 Bra, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 

Robotskapade Italienförgreningar